Loi de Pólya, aussi appelée loi de Markov-Pólya ou loi de Pólya-Eggenberger, est la loi d'une variable aléatoire discrète comptant le nombre de boules blanches tirées dans un certain problème d'urne.
Loi de Pólya, aussi appelée loi de Pólya-Eggenberger, est la loi d'une variable aléatoire discrète qui peut se voir comme un mélange de lois Gamma-Poisson, comme une limite d'une loi de Markov-Pólya ou encore comme une généralisation d'une loi binomiale négative pour un paramétrage réel positif.